

Geografia
 Bundu – città dell'India, situata nel distretto di Ranchi

Persone
 Leonard Bundu – ex pugile sierraleonese naturalizzato italiano
 Mustapha Bundu – calciatore sierraleonese
 Sallieu Bundu – calciatore sierraleonese